

Santi e beati
 Satiro o Saturnino (V secolo), martire in Nordafrica, ricordato il 29 marzo;
 San Satiro di Arezzo (†353), primo vescovo di Arezzo, celebrato il 19 agosto;
 San Satiro (†378), fratello di Sant'Ambrogio e di Santa Marcellina, celebrato il 17 settembre;

Edifici di culto 
 Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, antica chiesa (IX secolo) milanese